Sveti Bartol, svetac
 Sveti Bartul (Raša), naselje u općini Raša, Istarska županija